Derek Minter (Ickham, Kent, 27 de abril de 1932 - Kent, 2 de enero de 2015) fue un piloto de motociclismo británico, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, desde 1957 hasta 1967.

Carrera 
Nacido en un pueblo cerca de Canterbury, su carrera en motociclismo comenzó en los 50 en competiciones británicas locales con las primeras apariciones en carreras internacionales que se registraron en el Gran Premio de Manx. En 1957, sin embargo, sus primeros resultados positivos se registraron en el Campeonato del Mundo de Motociclismo con una Norton.

Sus apariciones en el campeonato mundial continuaron hasta 1967 con casi todas klas categorías. Su mejor temporada fue en 1962 en la que acabó en sexto lugar de la clasificación general de 250cc gracias a una victoria en el TT Isla de Man, una carrera en la que participó numerosas veces.

En su palmarés también algunos títulos nacionales británicos y la victoria en North West 200 de 1960; en su honor, una parte del circuito de Brands Hatch se llama "Derek Minter Straight".

Resultados en el Mundial de Velocidad 

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de 350 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de Norton